Termenul „coastă” se poate referi la:

perechile de oase ale trunchiului anterior;
o formă de relief (povârniș sau țărm);
element structural al unor tipuri de nave, care face parte din varangă.

Legături externe

Vezi și 
 Coasta (dezambiguizare)